Skiverband steht für:

 Dänischer Skiverband
 Deutscher Skiverband
 Bayerischer Skiverband
 Schwäbischer Skiverband
 Skiverbände Baden-Württemberg
 Westdeutscher Skiverband
 Fédération Française de Ski 
 Federazione Italiana Sport Invernali
 Liechtensteinischer Skiverband
 Österreichischer Skiverband
 Schwedischer Skiverband
 Schweizer Skiverband
 Kanadischer Skiverband 
 Russian Ski Association
 Hungarian Ski Federation
 USSA 
 Belarusian Alpine Skiing and Snowboard Federation

Siehe auch:

 Fédération Internationale de Ski (FIS)
 European Ski Federation
 Organisation der Alpenländer-Skiverbände